Biografies:
 David George Ritchie (Jedburgh, 1853 − 1903), filòsof escocès 
 Dennis Ritchie (Bronxville, Nova York, 1941 - Berkeley Heights, Nova Jersey, 2011), físic conegut per les seves contribucions al desenvolupament del sistema operatiu Unix i el llenguatge de programació C 
 Guy Ritchie (Hatfield, 1968), guionista i director de cinema anglès.
 John Simon Ritchie-Beverely (1957, Londres - 1979, Nova York), músic de punk baixista dels Sex Pistols
 Josiah Ritchie (Westminster, 1870 - Ashford, 1955), tennista britànic 
 Neil Ritchie (1897 – 1983), comandant britànic durant la Segona Guerra Mundial.
 Ritchie Blackmore (1945, Weston-super-Mare, Anglaterra), guitarrista de rock que ha tocat per a grups com Deep Purple, Rainbow i Blackmore's Night
 Ritchie Valens (1941 – 1959), cantautor i guitarrista americà 
 Miscel·lània:
 Fort Ritchie concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland 
 Ritchie Boys, grup de joves jueus alemanys que van fugir del seu país i es van allistar a l'exèrcit dels EUA